Могами може да се отнася за:

 Могами, район в северната част на префектура Ямагата, Япония
 Могами, град в район Могами
 Могами, японски клан
 Могами, река в префектура Ямагата
 Могами, железопътна гара
 „Могами“, тип японски тежки крайцери